granat (barwa granatowa, granatowy) – kolor ciemnoniebieski
 granat – minerał z gromady krzemianów, przezroczysty, o różnej barwie
 granat – rodzaj drzew owocowych 
 granat właściwy – popularny gatunek drzewa owocowego
 granat – rodzaj wybuchowego pocisku

Osoby o nazwisku Granat 
 Emil Granat (1928-1992), polski poeta
 Kazimierz Granat (1912-1979), polski działacz robotniczy i komunistyczny
 Wincenty Granat (1900-1979), polski teolog katolicki
Mirosław Granat (1956 -), polski prawnik, sędzia TK w stanie spoczynku, wykładowca akademicki

Zobacz też 

 Granat Skarżysko-Kamienna – klub piłkarski
 Gwiazda Granat (Granat Herschela) – gwiazda w gwiazdozbiorze Cefeusza
 Granaty – masyw w Tatrach Wysokich
 Granaty – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w gminie Świedziebnia
 Granat (nazwisko szwedzkie)
 Granat – radziecki sztuczny satelita
 Granat-1 – rosyjski dron wojskowy